Auersberg ist oder war Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Berge (sortiert nach Höhe):
 Auersberg (1.018,2 m), Berg im Erzgebirge bei Wildenthal, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Großer Auersberg (808,6 m), Berg nahe Wildflecken im Truppenübungsplatz Wildflecken, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Kleiner Auersberg (808 m), Berg nahe Oberbach (Wildflecken) im Truppenübungsplatz Wildflecken, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Auersberg (Hilders) (756,8 m), Berg in der Rhön bei Hilders, Landkreis Fulda, Hessen
 Auersberg (Gladenbacher Bergland) (gut 390 m, auf alten Karten 385,3 m), südlich von Dilschhausen, Kreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Auersberg (Lichtenstein) (336,3 m), Erhebung im Erzgebirgsvorland bei Lichtenstein, Landkreis Zwickau, Sachsen

Ortschaft:
 Auersberg (Gemeinde Edelsbach), Ortsteil von Edelsbach bei Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Auersberg (Gemeinde Feldbach), Ortsteil der Stadtgemeinde Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Auersberg (Kreis Lyck, Ostpreußen), historischer deutscher Name von Turowo, Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Auersberg steht auch für:
 Auersberg, deutsches Frachtschiff, siehe Typ RO 15

Siehe auch:
 Auerberg (Begriffsklärung)
 Auersperg (Begriffsklärung)